Гейтс () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Адріан Гейтс (;  1973) — німецький автор-виконавець, музикант, продюсер.
 Білл Гейтс (;  1955) — засновник компанії «Microsoft», колишній президент компанії.
 Генрі Луїс Гейтс молодший (;  1950) — американський літературний критик, історик, письменник, професор Гарвардського університету.
  (; 1727—1806) — американський воєначальник.
  (;  1940) — музикант та композитор рок-гурту Bread
 Лінда Гейтс (;  1969) — колишня американська тенісистка.
 Мелінда Гейтс (; уроджена ;  1964) — американський бізнесмен і філантроп, колишня дружина Білла Гейтса.
 Рік Гейтс (політичний консультант) (;  1972) — американський політичний консультант і лобіст.
 Роберт Гейтс (;  1943) — державний діяч США.
 Томас Гейтс (; 1906—1983) — міністр оборони США у 1959–1961 рр.

Англійські прізвища